Bol d'Or, gara di ciclismo sulla distanza delle 24 ore, nata in Francia nel 1894
 Bol d'Or, gara di motociclismo sulla distanza delle 24 ore, nata in Francia nel 1922
 Bol d'Or automobilistico, gara automobilistica sulla distanza delle 24 ore, nata in Francia nel 1922 e proseguita fino al 1955
 Bol d'Or di vela, competizione velica che si svolge sul Lago Lemano dal 1939
 Bol d'or des Monédières, gara di ciclismo su tracciato di montagna, nata in Francia nel 1952
 Bol d'or de football è un campionato di football canadese di livello universitario che di disputa in Québec